Sarukhan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Sarukhan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sarukhan är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Aghdagh Lerr,  meter över havet,  kilometer sydväst om Sarukhan. Närmaste större samhälle är Gavarr,  kilometer norr om Sarukhan.

Trakten runt Sarukhan består till största delen av jordbruksmark. Runt Sarukhan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik